Лозки — стародавня українська родина.

Села:
 Лозки — Полтавська область, Кременчуцький район (до 2020 року — Козельщинський район)
 Лозки — Рівненська область, Вараський район

Лозки — село, Мінська область, Логойський район
 Лозки — пасажирський залізничний зупинний пункт Гомельського відділення Білоруської залізниці